Si definisce teratofilia (dal greco teratos, che significa mostro, e filia, che significa amore) una parafilia che porta all'attrazione sessuale per persone affette da deformità o esseri soprannaturali. Il termine può indicare anche la semplice passione per i mostri e le mitologie a essi legate.

Parafilie